Abdul je ime več oseb:
 Abdul Azis, turški sultan (1830-1876)
 Abdul Hamid I., turški sultan
 Abdul Hamid II., turški sultan (1842-1918)
 Abdul Medžid I., turški sultan (1823-1861)

Glej tudi 
 Abdulah